Азади́ (; ; ) — слово на персидском, таджикском и дари, которое переводится как свобода.

Персоналии 
 Азади, Довлетмамед (1695 или 1700 — около 1760) — туркменский поэт и учёный, суфий, отец поэта и философа Махтумкули.

Праздники 
 Яум-э Азади — название дня независимости Исламской Республики Пакистан на языке урду.
 Джашн-э Азади — название дня независимости Республики Индия на языке хинди.

Здания 
 Азади — название крупнейшей площади столицы Ирана Тегерана.
 Азади — название башни в столице Ирана Тегеране, символ иранской столицы.
 Азади — название музея в одноимённой башне в столице Ирана Тегеране.

Спортивные 
 Азади — крупнейший и главный стадион Ирана, расположенный в Тегеране, вмещающий более 78 тысяч зрителей.
 Азади — название крупнейшего в Иране спортивного комплекса, расположенного в Тегеране. Центральная футбольная арена и крупнейший стадион Ирана.

Прочие 
 Азади — иранская золотая монета.